Salonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salonsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,07, long 29,15), 
 Salonsaari (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Salonsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,20, long 23,69), 
 Salonsaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Salonsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,01, long 26,52), 
 Iissalo (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Salonsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,27, long 29,64), 
 Salonsaari (ö i Norra Österbotten), Ylivieska, 
 Salonsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,43, long 24,04), 
 Salonsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Salonsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,57, long 25,60), 
 Salonsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,52, long 25,88), 
 Salonsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Salonsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,91, long 23,94), 
 Salonsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,07, long 24,09), 
 Salonsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,05, long 24,67), 
 Salonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,64, long 27,58), 
 Salonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,34, long 26,54), 
 Salonsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,20, long 25,62), 
 Salonsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,35, long 23,56), 
 Salonsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,34, long 23,77), 
 Salonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,36, long 27,35), 
 Salonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,49, long 27,47), 
 Salonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,78, long 27,35), 
 Salonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 27,56), 
 Salonsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,72, long 26,82), 
 Salonsaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland), 
 Salonsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,67, long 24,64), 
 Salonsaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 
 Salonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,17, long 27,15), 
 Salonsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar